Promanota är ett släkte av tvåvingar. Promanota ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Promanota